Ebbe und Flut steht für:

 Gezeiten als periodische Wasserbewegung von Meeren
 die Bewässerungsmethode Ebbe-Flut-System
 Ebbe & Flut, Album von Gzuz (2015)